Kast steht für:
 Kast (Einheit). ehemaliges Stückmaß

Familienname:
 Alfred Kast (1856–1903), deutscher Mediziner und Professor für Innere Medizin
 Annette Kast-Zahn (* 1956), deutsche Psychologin
 Bas Kast (* 1973), deutscher Journalist und Autor
 Bernhard Kast (1948–2022), deutscher Kanu-Sportler
 Elke Kast (1946–1993), deutsche Fernsehansagerin
 Esther Grether-Kast (* 1936), Schweizer Unternehmerin und Kunstsammlerin
 Felipe Kast (* 1977), chilenischer Politiker

 Hans Kast (* 1927), Schweizer Architekt
 Hermann Kast (1869–1927), deutscher Chemiker
 Josef Kast (1883–1973), österreichischer Politiker (ÖVP)
 José Antonio Kast (* 1966), chilenischer Jurist und Politiker
 Karl Kast (1919–2011), deutscher Politiker
 Michael von Kast (1859–1932), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker
 Otto Kast (1906–1988), deutscher Maler
 Peter Kast (1894–1959), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Pierre Kast (1920–1984), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Sepp Kast (1917–1996), österreichischer Feuerwehrfunktionär
 Timothy Kast (* 1988), Schweizer Eishockeyspieler
 Verena Kast (* 1943), Schweizer Psychologin
 Wilhelm Kast (1896–1980), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Kašt
 Cast